Schachbundesliga 2009/10 steht für:

 Schachbundesliga 2009/10, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2009/10 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2009/10 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2009/10 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga